Typ U oder Type U steht für:

 Triebwagen U (U-Bahn Wien), Fahrzeuggeneration der U-Bahn Wien
 Renault Type U (a), Automodell der Marke Renault
 Renault Type U (b), Automodell der Marke Renault

Abkürzung